En général, l'épuration est une opération qui consiste à éliminer les impuretés d'un produit ou d'une substance quelconque afin de la rendre propre à certains usages. Voir en particulier :
 Épuration des eaux : opération de purification des eaux usées pour les débarrasser de tout élément polluant avant de les recycler.
 Épuration du biogaz : opération de séparation de gaz appliquée au biogaz pour obtenir du biométhane.

Par extension, l’« épuration » dans le domaine politique consiste à exclure, voire à éliminer, certaines personnes pour des motifs politiques. Voir :
 Épuration (politique), sur la notion ;
 Épuration à la Libération en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 Épuration et répression à la libération en Belgique, à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 Épuration par le régime de Vichy, épuration officielle entre 1940 et 1944 contre les juifs et les opposants au régime ;
Épuration de la fonction publique par les républicains (1877-1883) en France lors de l'installation de la Troisième République ;
Épuration, téléfilm de Jean-Louis Lorenzi ;
 Nettoyage ethnique : exclusion ou extermination selon des critères ethniques de certains groupes ou individus d'une population donnée. On parle également de purification ethnique.

Autres :
  Chants d'épuration est un album de Plume Latraverse, sorti en 2003.